Roberta Williams peut désigner :
 Roberta Williams (1953-), conceptrice de jeu vidéo ;
 Roberta C. Williams (1954-), actrice canadienne.